Lijst van onroerend erfgoed in Oostende/deel 1
Lijst van onroerend erfgoed in Oostende/deel 2